

Zaken
 Echternach (stad), de oudste stad van Luxemburg
 Kanton Echternach, kanton in Luxemburg
 Abdij van Echternach, klooster in Luxemburg
 Processie van Echternach
 Echternach (planetoïde), een in 2007 naar Eddy Echternach vernoemde planetoïde

Personen
 Eddy Echternach (1961), Nederlands wetenschapspublicist en amateurastronoom
 Helmut Echternach (1907-1988) Duits dominee, theoloog en bisschop
 Jürgen Echternach (1937-2006), Duits politicus